Nicoli, Nicolli ou Niccoli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlo Nicoli (1843-1915), sculpteur italien ;
 Federico Nicoli Cristiani (1771-1839), typographe, homme de lettres et historien de l'art italien ;
 
 Joséphine Nicoli (1863-1924), fille de la charité de Saint Vincent de Paul italienne ;
 Joséphine Nicoli dite "La Quique" (1873-1950), fleuriste française ;
 Marie-Dominique Nicolli (1955-),  scénariste de bande dessinée française ;
 Marie-José Nicoli (1945-2003), fondatrice française de l’antenne Union fédérale des consommateurs—Que choisir à Marseille ;
 Niccolò Niccoli (1364-1437), érudit, humaniste et bibliophile italien.

Odonyme 
 Place Marie-José-Nicoli, une voie du  de Paris en France.

Patronyme italien